George Sinclair (zm. 1582) – szkocki arystokrata, 4. hrabia Caithness
 George Sinclair (1566–1643) – szkocki arystokrata, 5. hrabia Caithness
 George Sinclair (zm. 1677) – szkocki arystokrata, 6. hrabia Caithness
 George Sinclair (zm. 1698) – szkocki arystokrata, 7. hrabia Caithness
 George Sinclair (1790–1868) – szkocki arystokrata i polityk, 2. baronet Sinclair of Ulbster
 George Sinclair (1889–1959) – szkocki piłkarz